Im letzten Augenblick steht für:

 Im letzten Augenblick (1919), deutscher Stummfilm von Carl Boese
 Im letzten Augenblick (1923), deutscher Stummfilm von und mit Ernst Reicher
 Im letzten Augenblick (1964), deutscher Kurzfernsehfilm von Michael Braun
 Im letzten Augenblick (1985), deutscher Kurzfilm von Jörg Moser-Metius